Liópesi kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Paianía, kommunhuvudort, Attika, Nomarchía Anatolikís Attikís, 
 Gonoússa, ort, Peloponnesos, Nomós Korinthías, 

Robotskapade Greklandförgreningar